LRC steht für:
 Labour Representation Committee, den Vorläufer der britischen Labour Party
 Allgemeines Funkbetriebszeugnis, in Deutschland ausgegebenes international gültiges Funkbetriebszeugnis
 Legal Resources Centre, eine gemeinnützige Rechtsberatungorganisation in Südafrika
 Light Rapid Comfortable, ein kanadischer Neigetechnikzug, siehe Bombardier LRC
 Long Range Certificate, international gültiges Funkbetriebszeugnis
 Longitudinal Redundancy Check, Fehlerprüfung von Datenströmen in der Telekommunikation
 LRC (Dateiformat), Dateiformat zum Speichern von Liedtexten
 Long Range Cruise, zeit- und treibstoffoptimierte Reisegeschwindigkeit für Flugzeuge

lrc steht für:
 Nördliches Luri (ISO-639-3-Code), Dialekt des südwest-iranischen Dialektclusters Lurische Sprache

LrC steht für:
 Lightroom Classic, eine Software zur Bearbeitung und Verwaltung von Digitalfotos des Herstellers Adobe Systems

LRC